Эта статья содержит информацию о групповом этапе Лиги конференций УЕФА 2022/2023.

В групповом этапе участвуют 32 клуба: 12 начинают с него, 10 победителей раунда плей-офф, 4 проигравших в 3 квалификационном раунде Лиги Европы (нечемпионская квалификация) и 6 проигравших в раунде плей-офф Лиги Европы. Клубы разделены на 8 групп по 4 команды в каждой.

Победители групп выходят в 1/8 финала; команды, занявшие второе место — в 1/16 финала, где к ним присоединятся 8 третьих команд по итогам группового этапа Лиги Европы.

География турнира 
В групповом этапе Лиги конференций УЕФА 2021/22 представлены национальные лиги следующих стран:
 Бельгия, Румыния, Турция, Чехия — по 2.
 Австрия, Англия, Армения, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Косово, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Нидерланды, Норвегия, Польша, Сербия, Словакия, Украина, Франция, Швейцария, Швеция, Шотландия — по 1

Клубные турниры УЕФА
Сезоны Лиги конференций УЕФА

Жеребьёвка
Команды были посеяны в четыре корзины на основе их положения в рейтинге коэффициентов УЕФА на конец сезона 2022/2022. Жеребьёвка прошла 26 августа 2022 года.

Корзина 1
 Вильярреал 78.000
 Базель 55.000
 Славия 52.000
 АЗ 28.500
 Гент 27.500
 Истанбул Башакшехир '25.000 Партизан 24.500 Вест Хэм Юнайтед 21.328Корзина 2
 ЧФР 19.500 Молде 19.000 ФКСБ 17.500 Фиорентина 15.380 Кёльн 15.042 Хапоэль 14.000 Аполлон 14.000 Слован 13.000Корзина 3
 Ницца 12.016 Андерлехт 11.500 Жальгирис 8.000 Аустрия 7.770 Харт оф Мидлотиан 7.380 Шемрок Роверс 7.000 Сивасспор 6.500 Вадуц 6.500Корзина 4
 Днепр-1 6.360 Лех 6.000 Словацко 5.560 Силькеборг 5.435 Юргорден 4.575 Пюник 4.250 РФШ 4.000 Балкани 1.633''